Estilhac (en francès Estillac) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges relacionats 
 Blaise de Montluc

Galeria d'imatges

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona